Sowa i spółka (franc. La Chouette & Cie, ang. The Owl & Co, 2013) – francuski serial animowany wyprodukowany przez wytwórnię Studio Hari. Kontynuacja produkowanego od 2006 r. serialu Sówka.

Premiera serialu odbyła się we Francji w 2013 roku. W Polsce serial zadebiutował 22 czerwca 2015 na antenie Boomerang.

Fabuła 
Serial opisuje perypetie różowej sówki, która bez powodzenia pragnie poszukać świętego spokoju, ale nigdy nie udaje się jej zażyć upragnionej samotności. Wśród zwierząt, które działają sówce na nerwy są żaba, owieczka i wielu innych.

Wersja polska 
Wystąpili:
 Janusz Zadura – Żaba
 Klaudiusz Kaufmann – Owca
 Magdalena Krylik – Gacek
 Tomasz Steciuk – Patyczak
 Andrzej Chudy –
 Kogut,
 dżin z lampy (odc. 8),
 sędzia konkursu (odc. 35),
 kret (odc. 66)
 Julia Kołakowska-Bytner –
 żaba (odc. 8, 21),
 Kapelu-sowa (odc. 20),
 głos kukułki z zegara (odc. 27)
 Agnieszka Mrozińska-Jaszczuk – księżniczka zamieniona w żabę (odc. 9)
 Paweł Kubat – Kurczak
 Wojciech Chorąży –
 pingwin (odc. 13, 62),
 mewa (odc. 39)
 Krzysztof Szczepaniak – Tchórz
 Janusz Kruciński – Flaming (odc. 24, 32, 77)
 Grzegorz Kwiecień – Kuzyn Patyczaka (odc. 40)
 Jarosław Boberek –
 Dziadek Kogut (odc. 46, 67),
 Flamingus (odc. 69)
 Janusz Wituch –
 czarodziejska sowa (odc. 58),
 Wielka Stopa (odc. 74)
 Agnieszka Fajlhauer – Tim, gąsienic na patyku (odc. 63)
 Krzysztof Cybiński – czapla (odc. 67)
i inni

Lektor tytułu: Paweł Bukrewicz

Spis odcinków

Przypisy 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2013